Robert Pansu (né en 1958), chimiste français ;
 Pierre Pansu (né en 1959), mathématicien français.